Мэ́ттьюз () — фамилия. Известные носители:

 Мэттьюз, Адам (род. 1992) — валлийский футболист, правый защитник.
 Мэттьюз, Винсент (род. 1947) — американский легкоатлет, спринтер, чемпион Олимпийских игр.
 Мэттьюз, Уэсли (род. 1986) — американский профессиональный баскетболист.
 Мэттьюз, Шейн (род. 1970) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека.
 Мэттьюз, Эй Джей (род. 1988) — американский боец смешанного стиля.
 Мэттьюз, Эрин (род. 1973) — американская актриса.